Sulev ist:
 der Name mehrerer Schiffe der estnischen Marine:
 ein Küstentorpedoboot der A-Klasse, siehe SMS A 32
 ein Schiff der Kondor-Klasse
 ein Minenjagdboot der Lindau-Klasse, siehe Sulev (M312)

Die Abkürzung SULEV steht für:
 Super Ultra Low Emissions Vehicle, eine Kfz-Emissionsklasse in Kalifornien, siehe Zero Emission Vehicle#Grenzwerte

SULEV